Лихтенштейн или Лихтенштайн ():
 Лихтенштейн — княжество, государство в Центральной Европе, носящее имя княжеского рода Лихтенштейнов.
 Лихтенштайн — посёлок () в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Лихтенштайн — город в Германии, в федеральной земле Саксония.
 Лихтенштейн — пещера, археологический памятник позднего бронзового века.
 Лихтенштейн — деревня в уезде Пылвамаа, Эстония.

Название архитектурных сооружений 
 Замок Лихтенштайн в Нижней Австрии.
 Замок Лихтенштайн в Германии (Баден-Вюртемберг).
 Замок Лихтенштайн в Германии (Бавария).
 Замок Лихтенштайн в Германии (Саксония).
 Лихтенштейнский дворец в Праге.
 Лихтенштейнский дворец в Вене на улице Банкгассе ().
 Городской дворец Лихтенштейнов в Вене на улице Фюрстенгассе (), где размещается Лихтенштейнский музей.

Фамилия 
 Лихтенштейн, Аврам Овсеевич (род. 1923) — российский хирург и учёный-медик, основатель казанской школы торакальной хирургии.
 
 Лихтенштейн, Александр Иосифович (род. 1955) — советский и немецкий физик.
 Лихтенштейн, Алоиз I (1759—1805) — 9-й князь Лихтенштейн; третий сын Франца ИосифаI.
 Лихтенштейн, Алоиз II (1796—1858) — 11-й князь Лихтенштейн.
 
 Лихтенштейн, Антон Флориан (1656—1721) — пятый князь Лихтенштейн с 1718 года, рыцарь Ордена Золотого руна, камергер и член Государственного совета.
 Лихтенштейн, Генриетта (1843—1931) — дочь князя Алоиза II фон Лихтенштейн и его супруги Франциски Кински.
 Лихтенштейн, Герц Ильич (род. 1934) — советский и израильский физико-химик, доктор химических наук.
 Лихтенштейн, Давид (более известен под сценическим псевдонимом Лишин; 1910—1972) — артист балета, балетмейстер и педагог.
 Лихтенштейн, Ефим Семёнович (1908—1987) — советский филолог, книговед.
 Лихтенштейн, Ефрем Исаакович (1910—1973) — советский учёный-медик.
 Лихтенштейн, Иехиел Цви (настоящая фамилия Гершензон; 1829—1912) — немецкий миссионер, авантюрист, литератор-публицист, религиозный писатель, переводчик.
 Лихтенштейн, Исаак (Игнац; 1824—1908) — венгерский раввин, основатель первой современной мессианской общины.
 
 Лихтенштейн, Иосиф Иоганн Адам (1690—1732) — единственный выживший сын князя Антона Флориана.
 Лихтенштейн, Ицхок (Айзек; 1888—1981) — американский еврейский литератор и художник польского происхождения, публиковался на идише.
 Лихтенштейн, Йозеф Венцель I (1696—1772) — 4-й князь Лихтенштейна, глава семейства в 1712—1718, 1732—1745 и 1748—1772 годах, фельдмаршал (12 мая 1745 года).
 
 Лихтенштейн, Максимилиан фон (1578—1645) — фельдмаршал на имперской службе у Габсбургов.
 Лихтенштейн, Константин фон (1911—2001) — лихтенштейнский принц и спортсмен-горнолыжник.
 
 Лихтенштейн, Мартин Генрих (1780—1857) — немецкий зоолог.
  (род. 1956) — американский актёр, сценарист, продюсер и режиссёр.
 Лихтенштейн, Отилия Григорьевна (1902—1973) — советский композитор, пианистка, актриса.
 Лихтенштейн, Рой (1923—1997) — американский художник.
 
 Лихтенштейн, Ханс Адам I (1662—1712) — глава княжеского дома Лихтенштейнов в 1684—1712 годах.
 Лихтенштейн, Шошана (Авивит; 1901—1981) — актриса еврейского театра.
 Лихтенштейн, Элеонора Мария Каролина (ок. 1703—1757) — принцесса Лихтенштейн, графиня Гаррах (1723—1757), фон Гаррах.
 Лихтенштейн, Эммануил фон (1700—1771) — глава младшей линии рода Лихтенштейнов.
 Лихтенштейн, Яков Григорьевич (псевдоним Бронин; 1900—1984) — советский разведчик, историк.

 Ульрих фон Лихтенштейн (ок. 1200—ок. 1275) — средневековый поэт.
 Хартманн фон унд цу Лихтенштейн (1613—1686) — дворянин Священной Римской империи.

Другие значения 
 Лихтенштейн — персонаж аниме «Хеталия и страны Оси».
  — серия германских авиационных РЛС периода Второй мировой войны.